Elizabeth Gaskell (1810-1865) est une romancière britannique
Walter Gaskell (1847-1914) est un physiologiste britannique
Philip Gaskell (1926-2001) est un bibliothécaire, bibliographe et historien du livre britannique

Homonymie de patronyme